Het volkslied Ons Heemecht (Ons Vaderland) is het volkslied van het Groothertogdom Luxemburg. De tekst is geschreven in het Luxemburgs door Michel Lentz en de muziek is gecomponeerd door Jean Antoine Zinnen. Het lied is in 1864 voor het eerst opgevoerd en in 1895 aangenomen als het officiële volkslied van Luxemburg. Naast deze nationale hymne kent Luxemburg ook nog een groothertogelijk volkslied - Wilhelm - dat ten gehore wordt gebracht wanneer de Groothertog(in) ergens verschijnt.

Tekst 
Wou d'Uelzécht durech d'Wisen zéit,
Duurch d'Fielsen d'Sauer brécht,
Wou d'Rief laanscht d'Musel dofteg bléit,
Den Himmel Wäin ons mécht:
Dat as onst Land, fir dat mer géif
Heinidden alles won,
Ons Hemechtsland dat mir so déif
An onsen Hierzer dron.
Ons Hemechtsland dat mir so déif
An onsen Hierzer dron.An sengem donkle Bëscherkranz,
Vum Fridde stëll bewaacht,
Sou ouni Pronk an deire Glanz
Gemittlech léif et laacht;
Säi Vollek frou sech soë kann,
An 't si keng eidel Dreem:
Wéi wunnt et sech sou heemlech dran,
Wéi as 't sou gutt doheem!Gesank, Gesank vu Bierg an Dall
Der Äärd, déi äis gedron;
D'Léift huet en treie Widderhall
A jidder Broscht gedon;
Fir, d'Hemecht ass keng Weis ze schéin;
All Wuert, dat vun er klénkt,
Gräift äis an d' Séil wéi Himmelstéin
An d'A wéi Feier blénkt.O Du do uewen, deem séng Hand
Duurch d'Welt d'Natioune leet,
Behitt du d'Lëtzebuerger Land
Vum frieme Joch a Leed;
Du hues ons all als Kanner schon
De fräie Geescht jo ginn,
Looss viru blénken d'Fräiheetssonn,
Déi mir so laang gesinn!
Looss viru blénken d'Fräiheetssonn,
Déi mir so laang gesinn!''

Externe links 
 tekst en muziek

Luxemburgs symbool
Volkslied uit Europa